Шпанка:

 Шпанка — одно из названий шпанской мушки
 Шпанка — одно из названий земляники мускусной
 Шпанка — название одного из сортов земляники мускусной
 Шпанка — широко распространённый на Украине сорт вишни.